, švedski hokejist, * 20. julij 1973, Örnsköldsvik, Švedska.

Forsberg velja za enega najboljših hokejskih napadalcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. Je eden le treh hokejistov na svetu, ki je Trojno krono osvojil dvakrat. 

Kariero je začel pri švedskem klubu MoDo Hockey, v ligi NHL pa je igral za Colorado Avalanche, kjer je v letih 1996 in 2001 osvojil Stanleyev pokal, Philadelphia Flyers in Nashville Predators, kjer se je po končani sezoni 2006/07 napovedal upokojitev. Toda vrnil se je in dokončno upokojil po dveh tekmah za Colorado Avalanche v sezoni 2010/11.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na štirih olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik dveh zlatih medalj, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik dveh zlatih in treh srebrnih medalj. 

8. oktobra 2011 so v klubu Colorado Avalanche upokojili njegov dres s številko 21. Leta 2013 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih in Švedski hokejski hram slavnih, leto za tem pa še v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere 

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 89/90
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 90/91
|
| 23
| 7
| 10
| 17
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 5
| 12
| 17
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 9
| 18
| 27
|
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 7
| 3
| 8
| 11
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 4
| 2
| 6
| +8
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 92/93
|
| 2
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 23
| 25
| 48
|
| 92
|
| 3
| 4
| 1
| 5
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 7
| 24
| 31
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 8
| 1
| 1
| 2
| +1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 18
| 26
| 44
|
| 82
|
| 11
| 9
| 7
| 16
|
| 14
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 6
| 7
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 11
| 5
| 9
| 14
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 94/95
|
| 47
| 15
| 35
| 50
| +17
| 16
|
| 6
| 2
| 4
| 6
| +2
| 4
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 95/96
|
| 82
| 30
| 86
| 116
| +26
| 47
|
| 22
| 10
| 11
| 21
| +10
| 18
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 96/97
|
| 65
| 28
| 58
| 86
| +31
| 73
|
| 14
| 5
| 12
| 17
| -6
| 10
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 97/98
|
| 72
| 25
| 66
| 91
| +6
| 94
|
| 7
| 6
| 5
| 11
| +3
| 12
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 4
| 1
| 5
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 7
| 6
| 5
| 11
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 98/99
|
| 78
| 30
| 67
| 97
| +27
| 108
|
| 19
| 8
| 16
| 24
| +7
| 31
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 99/00
|
| 49
| 14
| 37
| 51
| +9
| 52
|
| 16
| 7
| 8
| 15
| +9
| 12
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 00/01
|
| 73
| 27
| 62
| 89
| +23
| 54
|
| 11
| 4
| 10
| 14
| +5
| 6
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 01/02
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 20
| 9
| 18
| 27
| +8
| 20
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 02/03
|
| 75
| 29
| 77
| 106
| +52
| 70
|
| 7
| 2
| 6
| 8
| +3
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 8
| 4
| 5
| 9
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 03/04
|
| 39
| 18
| 37
| 55
| +16
| 30
|
| 11
| 4
| 7
| 11
| +6
| 12
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 1
| 2
| 3
| -6
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 33
| 13
| 26
| 39
| +14
| 88
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 05/06
|
| 60
| 19
| 56
| 75
| +21
| 46
|
| 6
| 4
| 4
| 8
| +2
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 6
| 0
| 6
| 6
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 06/07
|
| 40
| 11
| 29
| 40
| +2
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 06/07
|
| 17
| 2
| 13
| 15
| +5
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 07/08
|
| 9
| 1
| 13
| 14
| +7
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 08/09
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 09/10
|
| 23
| 11
| 19
| 30
| 
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Colorado Avalanche
| NHL
| 10/11
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1004
| bgcolor="#7FFF00" | 370
| bgcolor="#7FFF00" | 857
| bgcolor="#7FFF00" | 1227
| bgcolor="#7FFF00" | +277
| bgcolor="#7FFF00" | 1246
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 154
| bgcolor="#7FFF00" | 74
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | 183
| bgcolor="#7FFF00" | +49
| bgcolor="#7FFF00" | 153
|}

Sklici in opombe

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 Peter Forsberg na nhlfinns.com

Živeči ljudje
Švedski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1991
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Colorado Avalanche
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Nashville Predators
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami
Sprejeti v Mednarodni hokejski hram slavnih
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih